Насионал () означава национален и може да се отнася за следните футболни отбори:

 Насионал от Монтевидео, Уругвай
 Атлетико Насионал от Меделин, Колумбия
 Ел Насионал от Кито, Еквадор
 Клуб Насионал от Асунсион, Парагвай
 К.Д. Насионал, известен и като „Насионал Мадейра“, от остров Мадейра, Португалия
 Насионал Атлетико Клубе от Сао Пауло, Бразилия
 Насионал Фаст Клубе от Манауш, Бразилия
 Насионал Футебол Клубе от Манауш, Бразилия
 Насионал Атлетико Клубе Сосиедаде Сивил от Роландиа, Бразилия
 Насионал де Патош от Патош, Бразилия
 ФКС Насионал от Парамарибо, Суринам

Може да се отнася и за националното първенство по футбол на Аржентина.